Wu-Stil steht für:
 Alter Wu-Stil, auch als Wu-Hao-Stil () bekannt, eine Schule des Taijiquan in der inneren Kampfkunst aus China
 Neuer Wu-Stil, auch einfach als Wu-Stil () bekannt, eine Schule des Taijiquan in der inneren Kampfkunst aus China 
 den Wu-Stil beim Spiel der Pipa (chinesische Laute)